Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1948-1949 a vu la victoire du FC Saint-Gall.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les deux derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final 

 Le FC Saint-Gall et le FC Berne ayant terminé avec le même nombre de points, un match de barrage sera nécessaire pour les départager.

À l'issue de la saison

Match de barrage 

 *  - après prolongation

Promotions 
 Le FC Saint-Gall et le FC Berne sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Moutier et le FC Étoile Sporting rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le Vevey-Sports et le CS International Genève sont relégués en 1 Ligue
 Le Grasshopper Zürich et l'Urania Genève Sport sont relégués en Ligue nationale B

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 1948
Sport en Suisse en 1949